Als Parallelisierung bezeichnet man:

 ein Programmierparadigma aus der Informatik, siehe Parallele Programmierung
 in der Informatik die Verteilung einer Berechnung auf mehrere Rechner, siehe Parallelrechner und Nebenläufigkeit
 eine Technik in der experimentellen Forschung zur Störfaktor-Kontrolle, siehe Matching (Statistik)